Templado puede referirse a:
 Templado, proceso metalúrgico; 
 Templado del acero, tratamiento del acero; 
 Vidrio templado, tratamiento del vidrio; 
 Bosque templado; 
 Clima templado.